Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржано је 21. и 23. августа, на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 48 бацача копља из 30 земаља.

 Белгија  2
 Белорусија  2
 Бразил 1
 Естонија 3
 Јапан 1
 Јужноафричка Република 1
 Јужна Кореја 2
 Јерменија 1
 Кина 1
 Колумбија 1
 Куба 1
 Летонија 3
 Литванија 1
 Мађарска 1
 Немачка 2
 Нови Зеланд 1  
 Норвешка 1
 Парагвај 1
 Пољска 2  
 Русија 3
 САД 3
 Тунис 1
 Турска 1
 Уједињено Краљевство 1
 Украјина 2
 Финска 4
 Чешка 2
 Чиле 1
 Швајцарска 1
 Шведска 1

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбољих бацача копља у сезони 2009. пре првенства (20. августа), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2009.

Квалификациона норма

Сатница 
По средњовропском времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичари су били подељени у две групе по 24. Квалификациона норма за пласман међу 12 у финалу износила је 82,00 (КВ). Норму је испунило троје такмичара , а осталих 9 у финале се пласирало на основу резултата у квалификацијама (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 

,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2009. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању копља на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном